Trachemys scripta je druh severoamerické sladkovodní želvy.

Jsou popsány tři poddruhy:
 Trachemys scripta scripta – želva žlutolící (též želva nádherná žlutolící)
 Trachemys scripta elegans – želva nádherná
 Trachemys scripta troosti – želva nádherná Troostova